Falkmann ist der Familienname folgender Personen:
 August Falkmann (1817–1890), lippischer Rechtsanwalt, Archivar und Historiker
 Christian Ferdinand Falkmann (Pseudonym: Eusebius Wahrlieb; 1782–1844), deutscher Lehrer und Fremdsprachendidaktiker